

Cinema 
 The Pit – film del 1914 diretto da Maurice Tourneur
 The Pit – film del 1981 diretto da Lew Lehman

Altro 
 The Pit – album di Buckethead del 2013
 The Pit – videogioco del 1982